Saint Nic est un saint breton plus connu comme Saint Maeoc
 Saint-Nic est une commune bretonne